Hendricks peut désigner :

Patronyme 

 Barbara Hendricks (née en 1948), soprano suédoise d'origine américaine ;
 Barbara Hendricks (née en 1952), femme politique allemande ;
 Christina Hendricks (née en 1975), actrice américaine ;
 Clint Hendricks (né en 1991), coureur cycliste sud-africain ;
 Cornal Hendricks (né en 1988), joueur de rugby à XV sud-africain ;
 Eliza Hendricks (1823–1903), épouse de l’homme politique américain Thomas Hendricks ; 
 Geoffrey Hendricks (1931-2018), artiste américain ; 
 Johny Hendricks (né en 1983), pratiquant américain de combat libre ;
 Jon Hendricks (1921-2017), acteur et compositeur américain ;
 Paul Joseph Arriola Hendricks (1995-), joueur international américain de soccer ;
 Thomas Hendricks (1819–1885), homme politique américain.

Divers 
 Lambert, Hendricks & Ross, groupe vocal américain de jazz.

Toponyme 

 Le comté de Hendricks, comté de l’Indiana ;
 Hendricks, ville du Minnesota ;
 Hendricks, ville de Virginie-Occidentale.
Patronyme anglais
Homonymie de localités aux États-Unis